La Center, gőzhajó
 La Center, település az USA Washington államában

Egyéb
Centre (egyértelműsítő lap)
Center (egyértelműsítő lap)
Centro (egyértelműsítő lap)
El Centro (egyértelműsítő lap)